Arout pourrait désigner (par ordre alphabétique sur le prénom) :
 Gabriel Arout (1909-1982, né Gabriel Aroutcheff), dramaturge et traducteur français
 Georges Arout (1911-1970, né Eugène Aroutcheff), traducteur français